

Наґуркі — село в гміні Осенцини Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Наґуркі — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Наґуркі — село в гміні Пйонтниця Ломжинського повіту Підляського воєводства